Der Kanton Causse et Vallées ist ein französischer Kanton in den Arrondissements Cahors, Figeac und Gourdon des Départements Lot; sein Hauptort ist Cajarc.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 44 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2017: 
 Fusion Saint-Géry und Vers → Saint Géry-Vers

2016
 Fusion Beaumat, Fontanes-du-Causse, Labastide-Murat und Saint-Sauveur-la-Vallée → Cœur de Causse
 Fusion Saint-Cernin und Saint-Martin-de-Vers → Les Pechs du Vers

Causse et Vallées